Ко́тиков (Ко́тикова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Котиков, Иван Иванович (1865 — не ранее 1919) — русский военачальник, генерал-майор.
 
 Котиков, Юрий Аггеевич (1897—1979) — советский педиатр.

 Котикова, Анна Михайловна (род. 1999) — российская волейболистка.
 Котикова, Светлана Александровна (1945—2003) — советская и российская актриса.

См. также